Pojem dualismus (z latinského duo „dva“) obvykle označuje dvojitost, podvojnost. Dualismus lze vnímat jako speciální případ pluralismu. Dualismus se používá v několika významech:

 dualismus (náboženství) – víra, že svět je ovlivňován dvěma protikladnými principy (dobro-zlo, bůh-ďábel nebo jiné)
 dualismus (filosofie) – filozofický náhled předpokládající, že mysl a hmota jsou oddělitelné entity
 vlnově-částicový dualismus – fyzikální pohled na hmotu, podle kterého ji lze popsat jako vlnění i jako částice
 dualita pojmů – v matematické teorii uspořádání
 dualismus jako politický princip změny rakousko-uherské ústavy roku 1867
 dualismus práva – právo veřejné a právo soukromé, vyskytující se ve významné míře v kontinentálních právních systémech
 jaderný dualismus – existence makronukleu a mikronukleu v jedné buňce, a to u některých prvoků

Reference

Externí odkazy